Maple Ridge (Canada), plaats in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Maple Ridge (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Maple Ridge (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Maple Ridge (Oklahoma), historisch district in de stad Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma